La Zona Europea è una delle 3 zone in cui è divisa la Coppa Davis 1974. C'erano 2 gironi, e le rispettive squadre vincitrici avanzavano alle semifinali.

Zona A

Turno di qualificazione

Egitto e Iran avanzano ai turni preliminari

Turni Preliminari

Germania Ovest, Spagna, Egitto e Jugoslavia avanzano al Tabellone principale

Tabellone principale

Primo turno

Germania dell'Ovest vs. Spagna

Egitto vs. Jugoslavia

Semifinali

Germania dell'Ovest vs. Cecoslovacchia

Unione Sovietica vs. Jugoslavia

Finale

Unione Sovietica avanza alle semifinali

Zona B

Turno di qualificazione

Turchia avanza ai turni preliminari

Turni Preliminari

Austria, Francia, Svezia, e Paesi Bassi avanzano Tabellone principale

Tabellone principale

Primo turno

Austria vs. Francia

Svezia vs. Paesi Bassi

Semifinali

Romania vs. Francia

Svezia vs. Italia

Finale

Italia avanza alle semifinali

Collegamenti esterni
 

Coppa Davis 1974